Chiba, capital de la prefectura de Chiba al Japó 
 Prefectura de Chiba, divisió administrativa del Japó a la conurbació del Gran Tokyo 
 JEF United Ichihara Chiba, club de futbol japonès de les ciutats de Chiba i Ichihara 
 Biografies:
 Akio Chiba (Shenyang, Liaoning, Xina), mangaka japonès 
 Kazuo Chiba (Tòquio, 1940), professor d'Aikido 
 Kiyokazu Chiba, mangaka japonès
 Saïd Chiba (Rabat, 1970), futbolista marroquí que jugava de migcampista 
 Sonny Chiba (Fukuoka, 1939), actor japonès 
 Tetsuya Chiba, mangaka japonès